El Mas dels Rabosins és un mas situat al municipi del Lloar a la comarca catalana del Priorat. El GR-171 hi passa a tocar.

Referències 

Rabosins
Edificis del Lloar